Il singolare del torneo di tennis Ulm Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oliver Gross che ha battuto in finale Martin Verkerk 7-65, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (secondo turno)
 Andreas Vinciguerra (primo turno)
 Nikolaj Davydenko (primo turno)
 Alexander Popp (primo turno)

 Edgardo Massa (secondo turno)
 Michael Kohlmann (primo turno)
 Željko Krajan (semifinali)
 Martin Verkerk (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ulm Challenger 2002